Pleșcuța ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pleșcuța (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Pleșcuța (Alba), Dorf im Kreis Alba